Irlandia:
 Waterford – miasto
 Waterford – hrabstwo
 Waterford – okręg wyborczy do Dáil Éireann

Miejscowości w USA:
 Waterford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Waterford – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Waterford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Waterford – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Waterford – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Waterford – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Waterford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Waterford – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Waterford – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Waterford – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Waterford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Waterford - obszar niemunicypalny w stanie Wirginia.
Gminy w USA:
 Waterford (ang. Waterford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Waterford (ang. Waterford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Waterford (ang. Waterford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Waterford (ang. Waterford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Waterford (ang. Waterford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Waterford (ang. Waterford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine

W Wielkiej Brytanii:
 Waterford – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)